Euphorbia albomarginata — невысокое травянистое растение, вид рода Молочай семейства .

Английское общеупотребительное название — Rattlesnake weed («сорняк гремучей змеи»).

Распространение 
Среда обитания — пустыни и чапараль юго-западной части Северной Америки, от юга Калифорнии до Техаса.

Встречается на лугах, обочинах дорог, там, где нарушен поверхностный слой земли, включая посыпанные гравием дорожки, является сорняком.

Морфология 
Euphorbia albomarginata — стелющееся растение, обычно небольшой высоты, менее 13 мм, одно растение занимает площадь около квадратного фута, ковёр из растений густо покрывает почву, образуя что-то наподобие циновки.

Цветы мелкие, пурпурные, с белыми краями.

Использование в медицине 
Английское название дано по использованию в народной медицине этого вида молочая как противоядие от укусов ядовитых змей, однако не доказана его эффективность против укуса гремучей змеи. Использовался он в виде аппликаций или настоев.

Как и другие виды молочаев, Euphorbia albomarginata содержит едкий млечный сок, содержащий ядовитые алкалоиды, вызывающие рвоту и очистительный эффект, которые могут быть истолкованы как лечебные.

Ссылки 
 Blanchan, Neltje (2002). Wild Flowers: An Aid to Knowledge of our Wild Flowers and their Insect Visitors. Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
 Blanchan, Neltje (2005). Wild Flowers Worth Knowing. Project Gutenberg Literary Archive Foundation.

Глобальные ссылки 
 Rattlesnake Weed profile
 Rattlesnake Weed at eNature

albomarginata
Флора Северной Америки